Бельвиль () — пересадочный узел линий 2 и 11 Парижского метрополитена. Назван по кварталу Бельвиль XX округа Парижа.

История 
 Первым в пересадочном узле открылся зал линии 2, это произошло 31 января 1903 года. 28 апреля 1935 года открылся зал линии 11 в составе участка Шатле — Порт-де-Лила, после чего образовался пересадочный узел.
 Пассажиропоток по станции по входу в 2004 году составил около 10,93 миллионов пассажиров. В 2011 году, по данным RATP, пассажиропоток составил  человек (16 место в системе по данному показателю). В 2013 году этот показатель снизился до  пассажиров, но, несмотря на это, пересадочный узел поднялся на 15-е место по данному показателю.
 15 декабря 2015 года Совет Парижа проголосовал за утверждение дополнения к названию станции. Новым названием должно было стать Бельвиль - Коммун де Пари 1871, в память о наиболее сильной значимости квартала в истории Парижской коммуны. По состоянию на 2017 год новое название ещё не вступило в силу.

Путевое развитие 
На обеих линиях возле пересадочного узла имеются пошёрстные съезды.

Галерея

Перспективы 
В рамках проекта по развитию линии 11 планируется строительство нового выхода на рю де ля Пресентасьон.

Примечания

Источники 
 Roland, Gérard (2003). Stations de métro. D’Abbesses à Wagram. Éditions Bonneton.

Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена X округа Парижа
Станции метрополитена XI округа Парижа
Станции метрополитена XIX округа Парижа
Станции метрополитена XX округа Парижа
Станции метрополитена, построенные в 1903 году
Линия 2 Парижского метрополитена
Линия 11 Парижского метрополитена